Алекса́ндр Моисе́евич Финкельште́йн — советский и американский , .

Биография 
1988 год — Александр Моисеевич Финкельштейн защитил докторскую диссертацию по теме «Взаимодействие электронов в неупорядоченных и низкоразмерных системах».

Публикации 
 W.L.Z. Zhao, K.S. Tikhonov, A.M. Finkel'stein, Flexural phonons in supported graphene: from pinning to localization, arXiv:1712.09608.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Heat diffusion in the disordered electron gas, Phys. Rev. B 93, 115121 (2016), WoS: 000371961600002, Scopus: 2-s2.0-84960866847.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Theory of thermal conductivity in the disordered electron liquid, ЖЭТФ, 149(3), 656-665 (2016) [JETP 122(3), 567-575 (2016)], WoS: 000376110500016, Scopus: 2-s2.0-84973908276.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Keldysh approach to the renormalization group analysis of the disordered electron liquid, Phys. Rev. B 89, 075437 (2014), WoS: 000332421900005, Scopus: 2-s2.0-84897699243.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Thermal transport and Wiedemann-Franz law in the disordered Fermi liquid, Phys. Rev. B 90, 060201(R) (2014), WoS: 000341104600001, Scopus: 2-s2.0-84908172606.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Renormalization group analysis of thermal transport in the disordered Fermi liquid, Phys. Rev. B 90, 155441 (2014), WoS: 000343943300003, Scopus: 2-s2.0-84908179332.
 K.S. Tikhonov, W.L.Z. Zhao, A.M. Finkel’stein, Dephasing Time in Graphene Due to Interaction with Flexural Phonons, Phys. Rev. Lett. 113, 076601 (2014); arXiv:1505.04834, WoS: 000341115700018, Scopus: 2-s2.0-84928616163.
 K.S. Tikhonov, J. Sinova, A.M. Finkel’stein, Spectral non-uniform temperature and non-local heat transfer in the spin Seebeck effect, Nature Commun., 4, 1945 (2013); arXiv:1302.0499, WoS: 000323624100012, Scopus: 2-s2.0-84897594061.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Effective theory for the propagation of a wave packet in a disordered and nonlinear medium, Phys. Rev. A 87, 043636 (2013), WoS: 000318502000019, Scopus: 2-s2.0-84877738914.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Kinetics of the disordered Bose gas with collisions, Phys. Rev. A 88, 053611 (2013) [Publisher's Note, Phys. Rev. A 88, 069901 (2013)], WoS: 000326816500015, Scopus: 2-s2.0-84888241164.
 K.S. Tikhonov, G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Fluctuation conductivity in disordered superconducting films, Phys. Rev. B 85, 174527 (2012) [14 pages]; arXiv:1205.6035, WoS: 000304478700005, Scopus: 2-s2.0-84861706688.
 N.P. Breznay, K. Michaeli, K.S. Tikhonov, A.M. Finkel’stein, M. Tendulkar, A. Kapitulnik, Hall conductivity dominated by fluctuations near the superconducting transition in disordered thin films, Phys. Rev. B 86, 014514 (2012) [6 pages]; arXiv:1010.4636, WoS: 000306408000005.
 K. Michaeli, K.S. Tikhonov, A.M. Finkel’stein, Hall effect in superconducting films, Phys. Rev. B 86, 014515 (2012) [11 pages]; arXiv:1203.6121, WoS: 000306408000006, Scopus: 2-s2.0-84863830215.
 A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, Penultimate Fate of a Dirty-Fermi Liquid, In: Conductor-Insulator Quantum Phase Transitions, p. 111-120 (2012). Ed. by V. Dobrosavljevic, N. Trivedi, J.M. Valles, Jr., Oxford Univ. Press, 2012, xvi,566 pp. ISBN 978-0-19-959259-3, Scopus: 2-s2.0-84921690784.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Suppression of Tunneling of Superconducting Vortices Caused by a Remote Gate: Anderson’s Orthogonality Catastrophe and Localization, In: Conductor-Insulator Quantum Phase Transitions, p. 549-566 (2012). Ed. by V. Dobrosavljevic, N. Trivedi, J.M. Valles, Jr., Oxford Univ. Press, 2012, xvi,566 pp. ISBN 978-0-19-959259-3, Scopus: 2-s2.0-84921634381.
 A.M. Finkel’stein, Disordered electron liquid with interactions, Int. J. Mod. Phys. B, 24(12-13), 1855-1894 (2010), WoS: 000278751600016, Scopus: 2-s2.0-77953664755.
 A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, A. Mokashi, S.V. Kravchenko, Test of the scaling theory in two dimensions in the presence of valley splitting and intervalley scattering in Si-MOSFETs, Phys. Rev. B 82, 201308(R) (2010), WoS: 000284144100002, Scopus: 2-s2.0-78649737482.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, Nonlinear Wave-Packet Dynamics in a Disordered Medium, Phys. Rev. Lett. 104, 103904 (2010), WoS: 000275543500024, Scopus: 2-s2.0-77949387814.
 A.M. Finkel’stein, Disordered electron liquid with interactions, In: 50 Years of Anderson Localization, Ed. by E. Abrahams, pp. 385-424. World Scientific, 2010, xi,600 pp. ISBN 978-081-4299-06-0, Scopus: 2-s2.0-84971222542.
 G. Schwiete, A.M. Finkel’stein, An Effective Theory of Pulse Propagation in a Nonlinear and Disordered Medium in Two Dimensions, In: Perspectives of Mesoscopic Physics: Dedicated to Yoseph Imry’s 70th Birthday, pp. 249-263. Ed. by A. Aharony, O. Entin-Wohlman, World Scientific, 2010. xxv,436 pp, ISBN: 978-981-4299-44-2, Scopus: 2-s2.0-84986557924.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Fluctuations of the superconducting order parameter as an origin of the Nernst effect, EPL 86, 27007 (2009), WoS: 000266414100031, Scopus: 2-s2.0-77954731405.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Quantum kinetic approach for studying thermal transport in the presence of electron-electron interactions and disorder, Phys. Rev. B 80, 115111 (2009), WoS: 000270383200039, Scopus: 2-s2.0-70350582498.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Quantum kinetic approach to the calculation of the Nernst effect, Phys. Rev. B 80, 214516 (2009), WoS: 000273228200091, Scopus: 2-s2.0-77954702246.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Theory of the Nernst Effect Caused by Fluctuations of the Superconducting Order Parameter, Properties and Applications of Thermoelectric Materials: The Search for New Materials for Thermoelectric Devices, Ed. V. Zlatić, A.C. Hewson, Springer, p.213-241 (2009). ISBN 978-90-481-2891 [NATO Science for Peace and Security Series B - Physics and Biophysics: Proc. NATO Advanced Research Workshop on Properties and Applications of Thermoelectric Materials, Hvar, Croatia, Sep. 21-26 (2008)], WoS: 000268719800013, Scopus: 2-s2.0-76649128077.
 S. Anissimova, S.V. Kravchenko, A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, T.M. Klapwijk, Flow diagram of the metal-insulator transition in two dimensions, Nature Physics, 3(10), 707-710 (2007), WoS: 000249933900018, Scopus: 2-s2.0-34948898552.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Suppression of tunneling of superconducting vortices caused by a remote gate: Example of an extended object tunneling, Phys. Rev. B 76, 064506 (2007), WoS: 000249155200094, Scopus: 2-s2.0-34547676742.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Tunneling of an extended object in a dissipative environment: Suppression of tunneling of superconducting vortices caused by a remote gate, Physica E 40(1), 175-183 (2007), WoS: 000251438900024, Scopus: 2-s2.0-35448991300.
 A. Shekhter, A.M. Finkel’stein, Temperature dependence of spin susceptibility in two-dimensional Fermi liquid systems, Phys. Rev. B 74, 205122 (2006), WoS: 000242409400032, Scopus: 2-s2.0-33845257328.
 A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, Spin relaxation in the presence of electron-electron interactions, Phys. Rev. Lett. 96, 057202 (2006), WoS: 000235252200069, Scopus: 2-s2.0-33144468954.
 K. Michaeli, A.M. Finkel’stein, Metal-insulator transition in a system of superconducting vortices caused by a metallic gate, Phys. Rev. Lett. 97, 117004 (2016), WoS: 000240545600061, Scopus: 2-s2.0-33748680323.
 A. Shekhter, A.M. Finkel’stein, Branch-cut singularities in thermodynamics of Fermi liquid systems, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 103(43), 15765-15769 (2006) [Erratum: PNAS, 103(49), 18874 (2006)], WoS: 000241568500009, Scopus: 2-s2.0-33750461266.
 A. Shekhter, M. Khodas, A. M. Finkel’stein, Diffuse emission in the presence of an inhomogeneous spin-orbit interaction for the purpose of spin filtration, Phys. Rev. B 71, 125114 (2005), WoS: 000228923300040, Scopus: 2-s2.0-20044362922.
 A. Shekhter, M. Khodas, A.M. Finkel’stein, Chiral spin resonance and spin-Hall conductivity in the presence of the electron-electron interactions, Phys. Rev. B 71, 165329 (2005), WoS: 000228763100081, Scopus: 2-s2.0-28644449594.
 A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, Metal-insulator transition in disordered two-dimensional electron systems, Science, 310(5746), 289-291 (2005), WoS: 000232670100044, Scopus: 2-s2.0-26844431696.
 M. Khodas, A. Shekhter, A.M. Finkel’stein, Spin Polarization of Electrons by Nonmagnetic Heterostructures: The Basics of Spin Optics, Phys. Rev. Lett. 92, 086602 (2004) [4 pages], WoS: 000189266100042, Scopus: 2-s2.0-5044234839.
 M. Khodas, A.M. Finkel’stein, Hall coefficient in an interacting electron gas, Phys. Rev. B 68, 155114 (2003) [15 pages], WoS: 000186422600043, Scopus: 2-s2.0-12444318166.
 A.V. Chubukov, A.M. Finkel’stein, R. Haslinger, D.K. Morr, First-order superconducting transition near a ferromagnetic quantum critical point, Phys. Rev. Lett. 90, 077002 (2003) [4 pages], WoS: 000181090800045, Scopus: 2-s2.0-0037458385.
 A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, Dilute Electron Gas near the Metal-Insulator Transition: Role of Valleys in Silicon Inversion Layers, Phys. Rev. Lett. 88, 016802 (2002) [4 pages], WoS: 000173124800054, Scopus: 2-s2.0-0037033253.
 Ar. Abanov, A.V. Chubukov, A.M. Finkel’stein, Coherent vs. incoherent pairing in 2D systems near magnetic instability, Europhys. Lett., 54 (4), 488-494 (2001).
 Ar. Abanov, A.V. Chubukov, A.M. Finkel’stein, Coherent vs. incoherent pairing in 2D systems near magnetic instability, Europhys. Lett., 54(4), 488-494 (2001), WoS: 000168869500013, Scopus: 2-s2.0-0035795490.
 A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, Role of intervalley scattering in silicon inversion layers near the metal–insulator transition, Physica A 302 (1-4), 318-327 (2001), WoS: 000173004500032, Scopus: 2-s2.0-0035894713.
 A. Punnoose, A.M. Finkel’stein, Dilute electron gas near the metal insulator transition in silicon inversion layers, Electronic Correlations: From Meso- to Nano-Physics: Proc. 36th Rencontres de Moriond on Electronic Correlations, Savoie, France, Jan. 20-27, 2001. p. 225-228 (2001). ISBN:2-86883-570-8, WoS: 000229152200040.
 Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, Suppression of Tc in superconducting amorphous wires, Phys. Rev. Lett. 83 (1), 191-194 (1999), WoS: 000081238000048, Scopus: 2-s2.0-0032614218.
 A.M. Finkel’stein, Electron liquid in disordered conductors, Proc. 24th Int. Conf. on the Physics of Semiconductors, Jerusalem, Israel, 02 Aug. 1998. Ed. by D. Gershoni, World Scientific, 1999, pp. 131-138, xxvii+301 pp.
 B.L. Altshuler, A.V. Chubukov, A. Dashevskii, A.M. Finkel’stein, D.K. Morr, Luttinger theorem for a spin-density-wave state, Europhys. Lett., 41 (4), 401-406 (1998), WoS: 000072095100010, Scopus: 2-s2.0-0032519219.
 Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, A single impurity in Tomonaga-Luttinger liquids, Philosophical Magazine B 77(5), 1145-1160 (1998), WoS: 000073595300007, Scopus: 2-s2.0-0032074928.
 Ю. Орег, А.М. Финкельштейн, Фазовый портрет в задаче о рассеянии на примеси в модели Томонага – Латтинжера, Успехи физ. наук, 168 (2), 184-188 (1998) [Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, Flow diagram for impurity scattering in Tomonaga-Luttinger liquids, Phys. Usp., 41(2), 171-175 (1998)], WoS: 000072729300019, Scopus: 2-s2.0-20944431985.
 Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, Oreg and Finkel'stein Reply, Phys. Rev. Lett. 78(23), 4528–4528 (1997), WoS: A1997XD38400057.
 Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, Resonance in the Fermi-edge singularity of one-dimensional systems, Phys. Rev. B 53(16), 10928–10941 (1996), WoS: A1996UJ48500076, Scopus: 2-s2.0-0040806289.
 Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, dc transport in quantum wires, Phys. Rev. B 54(20), R14265–R14268 (1996), WoS: A1996VX71700012, Scopus: 2-s2.0-0001288180.
 Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, Enhancement of the tunneling density of states in Tomonaga-Luttinger liquids, Phys. Rev. Lett. 76(22), 4230-4233 (1996), WoS: A1996UM24500033, Scopus: 2-s2.0-6244266562.
 Y. Oreg, A.M. Finkel’stein, Interedge Interaction in the Quantum Hall Effect, Phys. Rev. Lett. 74(18), 3668-3671 (1995), WoS: A1995QV14900042, Scopus: 2-s2.0-4243745881.
 A.M. Finkel’stein, Suppression of superconductivity in homogeneously disordered systems, Physica B 197 (1-4), 636-648 (1994), WoS: A1994NG61500079.
 A.M. Finkel’stein, A.I. Larkin, Two coupled chains with Tomonaga-Luttinger interactions, Phys. Rev. B 47(16), 10461-10473 (1993), WoS: A1993LA29800047.
 A.M. Finkel’stein, V.E. Kataev, E.F. Kukovitskii, G.B. Teitel’baum, On the substitution of Zn for Cu atoms in high-Tc superconductors: EPR measurements of La1.82Sr0.18(Cu1−xZnx)O4, Annals N.Y. Acad. Sci., 581, 1-8 (1990) [Frontiers in Condensed Matter Theory: Proceedings of a 1st Binational US-USSR Conference, CUNY, New York, NY, Dec 4-8, 1989], WoS: A1990BR75R00004, Scopus: 2-s2.0-84987043558.
 A.M. Finkel’stein, V.E. Kataev, E.F. Kukovitskii, G.B. Teitel’baum, Effects of Zn substitution for Cu atoms in lanthanum-strontium superconductors, Physica C 168 (3-4), 370-380 (1990), WoS: A1990DN17500018, Scopus: 2-s2.0-0025446520.
 В.Е. Катаев, Е.Ф. Куковицкий, Г.Б. Тейтельбаум, А.М. Финкельштейн, Образование локализованных магнитных моментов в лантан-стронциевых сверхпроводниках при допировании цинком, Письма в ЖЭТФ, 51 (2), 115-118 (1990) [V.E. Kataev, E.F. Kukovitskii, G.B. Teitel’baum, A.M. Finkel’shtein, Formation of localized magnetic moments in zinc-doped lanthanum-strontium superconductors, JETP Lett., 51 (2), 129-133 (1990)], WoS: A1990DG13500014.
 A.M. Finkel’stein, Electron Liquid in Disordered Conductors, Soviet Scientific Reviews, Section A: Physics Reviews, Vol. 14, Part 2, 1-101 (1990). Ed. by I.M. Khalatnikov, CRC Press, 1990, iv,113 pages. ISBN: 371864990X, 9783718649907.
 A.M. Finkel’stein, V.E. Kataev, E.F. Kukovitskii, G.B. Teitel’baum, On the substitution of Zn for Cu atoms in high-Tc superconductors: EPR measurements of La1.82Sr0.18(Cu1−xZnx)O4, AIP Conf. Proc., 213, 1-8 (1990).
 A.M. Finkel’stein, Interaction of diffusion modes and spin fluctuations near the metal-insulator transition in disordered systems, J. Phys. Colloques, 49 (C8), 1173-1178 (1988), WoS: A1988U701300177.
 A.M. Finkel’stein, The temperature of the superconducting transition in amorphous films, In: Anderson Localization. International Symposium. Tokyo, Japan, 16.08.1987. Ed. by T. Ando, H. Fukuyama, Berlin-Tokyo, Springer-Verlag, 1988, pp. 230-233, xi+376 pp.
 A.M. Финкельштейн, О температуре сверхпроводящего перехода в аморфных плёнках, Письма в ЖЭТФ, 45 (1), 37-40 (1987) [A.M. Finkel’stein, Superconducting transition temperature in amorphous films, JETP Lett., 45 (1), 46-49 (1987)], WoS: A1987H743700014.
 А.М. Финкельштейн, Об ЭСР вблизи перехода металл — изолятор, Письма в ЖЭТФ, 46(10), 407-410 (1987) [A.M. Finkel’shtein, ESR near a metal-insulator transition, JETP Lett., 46(10), 513-517 (1987)], WoS: A1987N378300012.
 A.M. Finkelstein, Two-dimensional electrons in the presence of spin-orbit scattering by impurities, Solid State Communs., 54 (7), 611-616 (1985), WoS: A1985AGT9000011, Scopus: 2-s2.0-0022060932.
 A.M. Finkel’stein, Weak localization and coulomb interaction in disordered systems, Z. Physik B 56 (3), 189-196 (1984), WoS: A1984TF70800002, Scopus: 2-s2.0-0009282779.
 А.М. Финкельштейн, О переходе металл-изолятор в неупорядоченной системе, ЖЭТФ, 86 (1), 367-380 (1984) [A.M. Finkel’shtein, Metal–insulator transition in a disordered system, Sov. Phys. JETP, 59(1), 212-219 (1984)], WoS: A1984SC30400038.
 А.М. Финкельштейн, Спиновые флуктуации в неупорядоченных системах вблизи перехода металл – изолятор, Письма в ЖЭТФ, 40 (2), 63-65 (1984) [A.M. Finkel’shtein, Spin fluctuations in disordered systems near the metal-insulator transition, JETP Lett., 40 (2), 796-799 (1984)], WoS: A1984AAL7300008.
 А.М. Финкельштейн, Влияние кулоновского взаимодействия на свойства неупорядоченных металлов, ЖЭТФ, 84 (1), 168-189 (1983) [A.M. Finkel’shtein, Influence of Coulomb interaction on the properties of disordered metals, Sov. Phys. JETP, 57(1), 97-108 (1983)], WoS: A1983QB18700016.
 А.М. Финкельштейн, О частотной и температурной зависимости проводимости вблизи перехода металл — изолятор, Письма в ЖЭТФ, 37 (9), 436-438 (1983) [A.M. Finkel’shtein, On the frequency and temperature dependence of the conductivity near a metal-insulator transition, JETP Lett., 37 (9), 517-520 (1983)], WoS: A1983RN96700008.
 A.M. Finkel’stein, S.A. Brazovsky, Interchain coupling in linear conductors, J. Phys. C 14 (6), 847-857 (1981), WoS: A1981LG34300011, Scopus: 2-s2.0-33744679267.
 S.A. Brazovskii, A.M. Finkel’stein, The influence of phonons on the optical properties and the conductivity of quasi-one-dimensional metals, Solid State Communs., 38 (8), 745-748 (1981), WoS: A1981LT87600014, Scopus: 2-s2.0-0019562464.
 П.Б. Вигман, А.М. Финкельштейн, Модель резонансного уровня в проблеме Кондо, ЖЭТФ, 75 (1), 204-216 (1978) [P.B. Vigman, A.M. Finkel’shtein, Resonant-level model in the Kondo problem, Sov. Phys. JETP 48(1), 102-107 (1978)].
 А.М. Финкельштейн, Корреляционные функции в одномерной модели Хаббарда, Письма в ЖЭТФ, 25 (2), 83-86 (1977) [A.M. Finkel’shtin, Correlation functions in the one-dimensional Hubbard model, JETP Lett., 25 (2), 73-76 (1977)].
 S.V. Iordanskii, A.M. Finkelshtein, Quantum formation of nucleation centers in a metastable crystal, J. Low Temp. Phys., 10(3-4), 423-447 (1973), Scopus: 2-s2.0-33644635162.
 С.В. Иорданский, О.В. Локуциевский, Е.Б. Вул, Л.А. Сидорович, А.М. Финкельштейн, О неустойчивости структуры металлического водорода по отношению к малым изменениям в учёте электрон-электронного взаимодействия, Письма в ЖЭТФ, 17 (9), 530-534 (1973) [S.V. Iordanskii, O.V. Lokutsievskii, E.В. Vul, L.A. Sidorovich, A.M. Finkel’shtein, Instability of Metallic Hydrogen Structure to Small Changes in the Allowance for the Electron-electron Interaction, JETP Lett., 17 (9), 383-386 (1973)].
 С.В. Иорданский, А.М. Финкельштейн, О влиянии квантовых флуктуаций на времена жизни метастабильных состояний твердых тел, ЖЭТФ, 62 (1), 403-414 (1972) [S.V. Iordanskii, A.M. Finkel’stein, Effect of Quantum Fluctuations on the Lifetimes of Metastable States in Solids, Sov. Phys. JETP 35(1), 215-221 (1972)].
 А.М. Финкельштейн, Способ наблюдения периодичности решётки вихрей во вращаюшемся He II, ЖЭТФ, 58 (1), 341-347 (1970) [A.M. Finkel’shtein, A Method for Observing Periodicity of a Vortex Lattice in Rotating He II, Sov. Phys. JETP 31(1), 183-186 (1970)].
 А.М. Финкельштейн, Затухание колебаний вихрей в сверхпроводниках второго рода, ЖЭТФ, 56 (1), 333-339 (1969) [A.M. Finkel’shtein, Damping of Vortex Oscillations in Type II Superconductors, Sov. Phys. JETP 29(1), 183-186 (1969)].

Примечания

Ссылки 
 Александр Моисеевич Финкельштейн // Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау Российской академии наук
 “Неупорядоченная электронная жидкость с взаимодействием”, Финкельштейн Александр Моисеевич (Texas University)

Физики США